«Stronger Than Me» — песня Эми Уайнхаус из её дебютного альбома Frank (2003) Написана Уайнхаус и  и выпущена в Великобритании как  6 октября 2003 года. В конечном итоге, песня заняла самое низкое место в чартах, как среди песен из альбома «Frank», так и среди всех песен Уайнхаус, поднявшись на 71-ю позицию в хит-параде песен Великобритании.
Песня всё же выиграла музыкальную премию «Ivor Novello Award» в номинации «Best Contemporary Song Musically & Lyrically» в 2004 году
Кроме заглавной песни, сингл «Stronger Than Me» содержит эксклюзивный дополнительный трек «What It Is»

Список треков и форматов 
CD-диск, сингл/цифровая запись
 «Stronger Than Me» — 3:34
 «What It Is» — 4:44
 «Take the Box» (The Headquarters Mix) — 3:49

CD-сингл
 «Stronger Than Me» (Версия альбома) — 3:34

Сингл UK 12"
 Сторона A:
 «Stronger Than Me» (Версия альбома)
 «Stronger Than Me» (Curtis Lynch Jnr.)
 Сторона B:
 «Stronger Than Me» (ремикс Harmonic 33)
 «Stronger Than Me» (акапелла)

Сингл UK 12" (выпуск 300no только на копиях дижи)
 Сторона A:
 «Stronger Than Me» (Вокальный ремикс Curtis Lynch Jnr)
 Сторона B:
 «Stronger Than Me» (Двойной ремикс Curtis Lynch Jnr)

Чарты

Примечания 

Песни Эми Уайнхаус
Песни, написанные Эми Уайнхаус
Песни, написанные Салаамом Реми
Песни, спродюсированные Салаамом Реми
Дебютные синглы